Seña o similar puede hacer referencia a:

Toponimia 
 Seña, localidad del municipio de Limpias (Cantabria, España).

Comunicación 
 Lenguaje de señas o Lengua de señas, lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual (o incluso táctil por ciertas personas con sordoceguera), gracias a la cual los sordos pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social.

Gestualidad, comunicación no verbal 
 V (seña), gesto manual en el cual se levantan los dedos índice y medio separados, mientras que los demás dedos permanecen cerrados, y que tiene varios significados, dependiendo del contexto cultural en el que se presente.